Oksoko  – рід овірапторових динозаврів, що існував у пізньому крейдовому періоді, близько 70 млн років тому. Відомий за рештками з території Монголії. Мали малі передні кінцівки, функціонально двопалі, бо третій палець сильно редукований. Важив близько 74 кг.

Описано один вид – Oksoko avarsan. Родова назва походить від Ексекю — триголового орла у алтайській міфології. Це посилання на факт, що брила з рештками голотипа містить черепи трьох особин. Видова назва походить від монгольського слова "аварсан" ("врятований"), посилання на те, що рештки були конфісковані у чорних археологів.

Відомі рештки 6 особин. Один зі скелетів майже повний. Група решток голотипа підтверджує соціальну поведінку в овірапторових.

Перший відомий екземпляр (MPC-D 100/33) зібраний у 1974 Радянсько-монгольською палеонтологічною експедицією в урочищі Бугін-Цав (Bügiin Tsav), і вважався паратипом 'Ingenia' yanshini (нині Heyuannia yanshini). Екземпляри MPC-D 102/110 (голотип із трьох особин) та MPC-D 102/11 були конфісковані  в чорних археологів у 2006 і передані Монгольському палеонтологічному центру. Екземпляр MPC-D 102/12 зібраний під час спільної експедиції Музею природничих наук Хаясібари і Монгольського палеонтологічного центру 1998 року.

Філогенія згідно з авторами першоопису:

Примітки 

Овірапторові
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії
Вимерлі тварини, описані 2020